Örtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Örtjärnen, Halland, sjö i Kungsbacka kommun,  (2 ha)
Lilla Örtjärnen, Västergötland, sjö i Härryda kommun, 
Stora Örtjärnen, Västergötland, sjö i Härryda kommun,  (5,2 ha)
Örtjärnen, Västergötland, sjö i Härryda kommun,  (8,26 ha)
Örtjärnen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 
Örtjärnen (Grangärde socken), sjö i Ludvika kommun, ingående i 61000. Sjön är belägen på landskapsgränsen mellan Dalarna och Västmanland,  (8,71 ha)
Lilla Örtjärnen, Värmland, sjö i Säffle kommun,  (7,27 ha)
Stora Örtjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (3 ha)
Stora Örtjärnen (Lekvattnets socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (5,43 ha)
Stora Örtjärnen (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (16,2 ha)
Örtjärn (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Örtjärnen (Västra Ämterviks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (13,4 ha)
Örtjärnen (Hagfors socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Örtjärnen (Lekvattnets socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (13,3 ha)
Örtjärnen (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (6,83 ha)
Örtjärnen (Norra Råda socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Örtjärnen (Nyskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (5,5 ha)
Örtjärnen (Sunne socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (14,3 ha)
Örtjärnen (Sunnemo socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Örtjärnet (Älgå socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (0,9 ha)
Örtjärnet (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (7,67 ha)
Örtjärnet (Älgå socken, Värmland, 660945-130620), sjö i Arvika kommun,  (3,2 ha)
Örtjärnet (Älgå socken, Värmland, 661097-130617), sjö i Arvika kommun,  (2,9 ha)
Örtjärnen (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Skinnskattebergs kommun och Smedjebackens kommun,  (60,3 ha)
Lilla Örtjärnen (Rengsjö socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (2,1 ha)
Lilla Örtjärnen, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun, 
Stora Örtjärnen (Mo socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (17,7 ha)
Stora Örtjärnen (Rengsjö socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (12,7 ha)
Örtjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (2,8 ha)
Örtjärnen (Delsbo socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (4,1 ha)
Örtjärnen (Enångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (4,09 ha)

Se även
Öratjärn
Öradtjärn
Örartjärn
Örantjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn